Анатолий Васильевич Тихонов () — российский музыкант-балалаечник, народный артист РСФСР (1978).

Биография 
Родился в Москве. Учился в ремесленном училище, в котором был свой оркестр. Там и начал играть на балалайке.
Поступил работать токарем на Московском механическом заводе. Руководство завода направило его учиться в музучилище имени Октябрьской революции.

В 1952 году стал солистом Государственного академического оркестра русских народных инструментов им. Осипова.

В 1957 году на Всесоюзном фестивале и VI Всемирном фестивале молодежи и студентов в Москве завоевал золотые медали и звание лауреата.

В 1966 году окончил музыкально-педагогический институт имени Гнесиных, в котором позже сам преподавал класс балалайки. Среди его воспитанников — лауреат Государственной премии СССР Д.Покровский, заслуженные артисты России В.Иванов и В.Колупаев, и многие другие выдающиеся балалаечники.

Скончался 21 августа 2014 года. Похоронен в Москве на Головинском кладбище.

Награды 
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (28 июня 1999) — за большой вклад в развитие многонациональной культуры России и высокое профессиональное мастерство
 Орден Почёта (29 декабря 2012) — за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.
 Орден Дружбы народов (12 января 1994) — за большие заслуги в развитии и пропаганде отечественной музыкальной культуры
 Орден «Знак Почёта» (14 ноября 1980) — за большую работу по подготовке и проведению Игр XXII Олимпиады
 Народный артист РСФСР (1978).
 Заслуженный артист РСФСР (1969).

Примечания

Ссылки 
 Ушёл из жизни А. В. Тихонов
 Тихонов Анатолий Васильевич

Похороненные на Головинском кладбище